Personen
Hans Vredeman de Vries (1527-1609), een Nederlands ornamenttekenaar, architect en schilder
Jacob Vredeman de Vries (1563-1621), een Zuid-Nederlands componist 
Paul Vredeman de Vries (1567-1617), een Zuid-Nederlands kunstenaar 

Varia
Academie Vredeman de Vries, een kunstacademie in Leeuwarden
Vredeman de Vries Prijs, een architectuurprijs